Carl Morris peut se référer à :

 Carl Morris (1911-1993), peintre américain
  (1887-1951), boxeur américain
 , professeur de statistiques à l'Université de Harvard
 Carl Morris, un personnage de fiction dans la série télévisée anglaise,

Source de la traduction 

Homonymie de personnes